Сальседа-де-Каселас (, ) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Галісія, у провінції Понтеведра.
 Санта-Крус-де-ла-Сальседа () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.